Бурдонский (Бурдонская) — русская фамилия.

Известные носители 
 Бурдонский, Александр Васильевич (1941—2017) — советский и российский режиссёр-постановщик.

 Бурдонская, Галина Александровна (1921—1990) — мать Александра Бурдонского, первая жена Василия Сталина.

См. также 
 Бурдон
 Бордонский